Ikaarissat bezeichnet:
 Ikaarissat, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikaarissat (Bucht) (auch Pakalavik), Bucht im Distrikt Narsaq, Grönland
 Ikaarissat (Insel), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Ikaarissat (Inselgruppe, bei Atammik), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikaarissat (Inselgruppe, bei Napasoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Ikaarissat (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland